Prüss steht für:

 Max Prüss (Schiff), ein Laborschiff in Nordrhein-Westfalen
 Prüss (Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens), die deutschsprachige Gemeinschaft in Belgien

Prüss ist der Familienname folgender Personen:
 Jaana Liisa Prüss (* 1967), deutsche Kulturaktivistin, Künstlerin, Kuratorin
 Jens Prüss (* 1954), deutscher Autor und Journalist

Siehe auch:
 Prüß
 Pruß
 Pruss